1-й Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди женских команд — турнир, организованный Международной Федерацией хоккея для национальных сборных команд по хоккею с шайбой.

Турнир был проведен с 4 по 9 апреля 1989 года на аренах Ратингена и Дюссельдорфа (). В Ратингене игры чемпионата принимала арена «Eissporthalle am Sandbach», в Дюссельдорфе — .

В основном турнире участвовали 8 команд.

В 20 играх турнира была заброшена 201 шайба (по 10,05 за игру). Лучшим бомбардиром стала Ким Урех — нападающая сборной Швейцарии, набравшая 22 очка (14 шайб, 8 передач).

Первым чемпионом Европы по хоккею с шайбой среди женских команд стала сборная команда Финляндии, выигравшая в финале у сборной Швеции со счетом 7:1. Бронзовым призёром стала команда ФРГ.

Игры первого Чемпионата Европы среди женских команд посетил действующий президент Международной Федерации хоккея Гюнтер Сабецки. Он остался очень доволен качеством игр и уровнем команд, что сыграло положительную роль в принятии решения об организации первого Чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских команд. На ежегодном конгрессе ИИХФ в Стокгольме () в апреле 1989 года было внесено предложение о квотировании мест на женском Чемпионате мира для 5-ти лучших европейских сборных. Таким образом, Чемпионат Европы сыграл роль квалификационного турнира Чемпионата мира для европейских женских команд. По итогам турнира право выступить на 1-м Чемпионате мира по хоккею с шайбой среди женских команд получили следующие сборные — , , ,  и .

Регламент 
Согласно регламенту, в турнире принимало участие восемь команд, которые были разделены на две группы по четыре команды. Игры в группах проходили по круговой системе. По две лучшие команды по итогам игр в группах выходили в полуфинал, и далее разыгрывали звание чемпиона по системе плей-офф. Две худшие команды из каждой группы разыгрывали места с 5-го по 8-е.

Участники 
Для участия в турнире было подано 10 заявок.

Шесть лучших сборных — команды Дании, Норвегии, Финляндии, ФРГ, Швейцарии и Швеции — попадали в основной турнир напрямую.

Ещё две путевки получили команды Нидерландов и Чехословакии, выигравшие в квалификационном турнире у команд Великобритании и Франции соответственно.

Квалификационный турнир

Групповой этап

Группа A 
Положение команд в турнирной таблице:

Группа B 
Положение команд в турнирной таблице:

Плей-офф

Итоги 
Итоговое положение команд

Индивидуальные награды

Литература 
 Stephan Müller. International Ice Hockey Encyclopaedia: 1904—2005. — 496 с. — ISBN 3-8334-4189-5, ISBN 978-3-8334-4189-9
 Tomasz Małolepszy. European ice hockey championship results : since 1910. — 170 с. — ISBN 0-8108-8781-9, ISBN 0-8108-8782-7, ISBN 978-0-8108-8781-7, ISBN 978-0-8108-8782-4

Ссылки 
 Hockey Archives — Championnats d’Europe féminins 1989
 Frauen-Europameisterschaft im Archiv bei Fraueneishockey-Deutschland
 1989 European Women’s Hockey Championship

Примечания 

1989
Апрель 1989 года
Чемпионаты Европы в 1989 году
Спорт в Германии в 1989 году
Чемпионаты Европы в ФРГ
Международные спортивные соревнования в Дюссельдорфе
Спорт в Ратингене